

Letteratura 
 Tour de Force  – romanzo di Christianna Brand del 1955

Musica 
 Tour de Force  – album di Sonny Rollins del 1956
 Tour de Force – Live  – album di Al Di Meola del 1982
 Tour de Force  – album dei 38 Special del 1984
 Tour de Force  – album di Ole Edvard Antonsen del 1992
 Tour de Force  – singolo dei Covenant del 1999
 Tour de Force  – album dei The Poodles del 2013

Altro 
 Tour de force  – nel calcio e in altri sport, serie di impegni ravvicinati.